L'attentat du 28 septembre 2022 à Koya est survenu le 28 septembre 2022 lorsque le Corps des Gardiens de la révolution islamique a mené des bombardements de drones et des attaques de missiles contre des bases irano-kurdes à Koya, dans le nord de l'Irak, faisant au moins treize morts, dont des femmes (dont une enceinte) et des enfants, et 58 blessés.

L'attaque était une réponse au Parti démocratique du Kurdistan iranien qui a exprimé son soutien aux manifestations contre la mort de Mahsa Amini.

Notes et références 

Septembre 2022
2022 en Irak
Terrorisme en 2022
Attentat en Irak
28 septembre